

Persone 
Eugen Bopp (1983), calciatore tedesco
Franz Bopp (1791-1867), linguista tedesco
Fritz Bopp (1909-1987), fisico tedesco
Gerhard Bopp (1949), calciatore tedesco
Karl Bopp (1877-1934), storico della matematica tedesco
Ludwig Bopp (1869-1930), architetto tedesco
Thomas Bopp (1949-2018), astronomo americano

Astronomia 
Cometa Hale-Bopp, cometa
7086 Bopp, asteroide